Iron and Steel Institute steht für:

 Iron and Steel Institute, früherer Name des Institute of Materials, Minerals and Mining, Verein britischer Eisenhüttenleute
 American Iron and Steel Institute, der nordamerikanische Branchenverband der Stahlindustrie
 International Iron and Steel Institute (gegründet 1967), 2008 umbenannt in World Steel Association, Welt-Branchenverband der Stahlindustrie